Liocranoeca är ett släkte av spindlar som beskrevs av Jörg Wunderlich 1999. Liocranoeca ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Månspindlar
Liocranoeca